Amerikai Egyesült Államok
 Woodway (Texas)
 Woodway (Virginia)
 Woodway (Washington)